Beyens ou Beijens est un patronyme flamand ou néerlandais qui indique une filiation : de Beije (prénom néerlandais), auquel sont accolés des suffixes génitifs -en et -s.

 Albert Beyens (1760-1827), jurisconsulte 
 Baron Antoine Beyens (1906-1995), diplomate belge.
 Baron Eugène Beyens (1816-1894), diplomate belge.
 Baron Eugène Beyens (1855-1934), diplomate et homme politique belge.
 Jean-Baptiste Beyens (1766-1829), avocat belge
 Kristof Beyens (né en 1983), athlète belge
 Luc Beyens (né en 1959), joueur puis entraîneur de football belge.
 Yoeri Beyens (né en 1978), coureur cycliste belge.

Familles
 Maison de Beyens de Grambais, famille brabançonne, ayant son origine à Bois-le-Duc
 Beyens (famille), famille de juristes et de diplomates belges, ayant son origine à Nazareth près de Deinze
 Beyens (famille espagnole), famille de commerçants en Espagne, ayant son origine à Merksem près d'Anvers.

Patronyme flamand